Godomar I.
 Gundomar I.